Vojenská záslužná medaile je název vojenských vyznamenání několika států:
 Vojenská záslužná medaile – vojenské vyznamenání Bavorského království
 Vojenská záslužná medaile – vyznamenání Čadu
 Vojenská záslužná medaile – filipínské vojenské vyznamenání
 Vojenská záslužná medaile – bývalé vojenské vyznamenání Jihoafrické unie a Jihoafrické republiky
 Vojenská záslužná medaile – vojenské vyznamenání Svobodného státu Lippe
 Vojenská záslužná medaile – vojenské vyznamenání Mali
 Vojenská záslužná medaile – moldavské vojenské vyznamenání
 Vojenská záslužná medaile – bývalý rakouské a rakousko-uherské vojenské vyznamenání
 Vojenská záslužná medaile – řecké vojenské vyznamenání
 Vojenská záslužná medaile – uruguayské vojenské vyznamenání
 Vojenská záslužná medaile – vojenské vyznamenání bývalého Jižního Vietnamu
 Vojenská záslužná medaile – vojenské vyznamenání bývalého Württemberska